Уитчер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уитчер, Дик (1944—2021) — игрок в американский футбол.
 Уитчер, Мэри (1815—1890) — американская шейкерская писательница, поэтесса, учительница и управляющая.
 Уитчер, Уильям Эддисон (1823—1887) — американский редактор, политик и военный, полковник армии Конфедерации.